Mas Vidal o Can Vidal de Penedes, mas al veïnat de Penedes (Llagostera, el Gironès)
 Mas Vidal (Madremanya), molí hidràulic al terme de Madremanya (el Gironès)

 Mas Vidal (Riudellots de la Selva), mas a Riudellots de la Selva 

 Mas Vidal (Viladrau), mas a Viladrau (Osona) 
 Mas Vidal (el Far d'Empordà), mas al municipi del Far d'Empordà (l'Alt Empordà)